Майкл Мэтью (; род. 24 июня 1984, Фрипорт, Багамские Острова) — багамский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров. Олимпийский чемпион 2012 года, серебряный (2008) и бронзовый призёр (2016) Олимпийских игр в эстафете 4×400 метров. Чемпион Панамериканских игр 2007 года, призёр чемпионатов мира, Игр Содружества в эстафете 4×400 метров. Двукратный чемпион страны.

Биография 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в школе St. George’s, которую закончил в 2001 году со званием «Самый выдающийся спортсмен». На Панамериканском чемпионате среди юниоров становился бронзовым призёром в беге на 400 метров.

В 2004 году поступил в Техасский технологический университет, где совмещал получение экономического образования с тренировками у Уэса Киттли. С каждым сезоном улучшал результаты на дистанциях 200 и 400 метров, был призёром американских студенческих соревнований. С 2007 года стал регулярно привлекаться в основную команду Багамских Островов. Выиграл серебряную медаль на чемпионате мира 2007 года и стал чемпионом Панамериканских игр в эстафете 4×400 метров.

Участвовал в Олимпийских играх 2008 года. В беге на 400 метров установил личный рекорд 45,17 в предварительных забегах, вышел в полуфинал, где завершил личные выступления. В эстафете бежал второй этап, где помог команде завоевать серебряные медали, уступив только сборной США.

На чемпионате мира в помещении 2010 года вышел в полуфинал в личном виде, где занял общее 9-е место и не пробился в финал. Остановился в шаге от пьедестала на Играх Содружества, уступив соотечественнику Рамону Миллеру всего 0,01 секунды.

На вторых Олимпийских играх в карьере выступал в беге на 200 метров (был дисквалифицирован в полуфинале за фальстарт). В эстафете 4×400 метров сборная Багамских островов, в которой помимо Мэтью бежали Крис Браун, Деметриус Пиндер и Рамон Миллер, сенсационно стала чемпионом с национальным рекордом (2.56,72), оставив позади сборную США.

Становился серебряным призёром Игр Содружества 2014 года, а также чемпионата мира по эстафетам (2014 и 2015) в составе команды 4×400 метров.

В 2016 году добавил в свой послужной список ещё одно эстафетное серебро — с зимнего чемпионата мира (3.04,75 — национальный рекорд). На третьих подряд Олимпийских играх в карьере оказался на пьедестале: в эстафете багамцы заняли третье место, пропустив вперёд сборные США и Ямайки.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Майкла Мэтью на сайте all-athletics.com
 Профиль Майкла Мэтью на сайте Олимпийских игр 2016 года
https://web.archive.org/web/20080908223042/http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/BIO/Athlete/8/8000888.shtml 

Бегуны на короткие дистанции Багамских Островов
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Багамских Островов
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года